Koskela ist der Name folgender Orte:
 Koskela (Helsinki), Stadtteil von Helsinki, Finnland

Koskela ist der Familienname folgender Personen:

 Harri Koskela (* 1965), finnischer Ringer
 Ilpo Koskela (* 1945), finnischer Eishockeyspieler 
 Lauri Koskela (1907–1944), finnischer Ringer
 Pekka Koskela (* 1982), finnischer Eisschnellläufer
 Toni Koskela (* 1983), finnischer Fußballspieler und -trainer
 Väinö Koskela (1921–2016), finnischer Langstreckenläufer